Беген может означать:

 Беген, Анри () (1876—1969) — французский инженер-механик, специалист в области теории управления; член Французской Академии наук (1946).
 Беген, Николай Густавович (1854—?) — русский политический деятель, городской голова Иваново-Вознесенска (1905—1909).
 Беген, Пётр Густавович (1863—1917) — русский архитектор немецкого происхождения, с 1906 года владимирский губернский архитектор, брат Николая Густавовича Бегена.

См. также